Die Montevideo Open 2022 waren ein Tennisturnier der WTA Challenger Series 2022. Das in Montevideo ausgetragene Sandplatzturnier der Kategorie WTA Challenger fand vom 21. bis 27. November 2022 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Montevideo